Katedrála svatého Mikuláše může být:

 Katedrála svatého Mikuláše – katedrála v Českých Budějovicích
 Katedrála svatého Mikuláše (Feldkirch) – katedrála ve Feldkirchu
 Katedrála svatého Mikuláše (Fribourg) – katedrála ve Fribourgu
 Katedrála svatého Mikuláše (Lublaň) – katedrála v Lublani
 Katedrála svatého Mikuláše (Monako) – katedrála v Monaku
 Konkatedrála svatého Mikuláše (Prešov) – katedrála ve Prešově
 Katedrála svatého Mikuláše (Stockholm) – katedrála ve Stockholmu

Související články 
 Seznam kostelů zasvěcených svatému Mikuláši
 Kostel svatého Mikuláše – různé kostely